Baix bezeichnet 

 die französische Gemeinde Baix im Département Ardèche

 mehrere Comarcas (spanisch: „Landkreis“) in Spanien:
 Baix Camp, Provinz Tarragona
 Bajo Cinca, Autonome Region Aragonien
 Baix Ebre, Provinz Tarragona
 Baix Empordà, Provinz Girona
 Baix Llobregat, Provinz Barcelona
 Baix Maresme, Provinz Barcelona
 Baix Mestrat, Provinz Castellón
 Baix Penedès, Provinz Tarragona
 Baix Segura, Region Valencia
 Baix Vinalopó, Region Valencia